

Muziek 
 War games (Crosby, Stills & Nash) (1983), een single van Crosby, Stills & Nash
 War games (Grave Digger) (1986), een muziekalbum van Grave Digger
 War games (Rob Swift) (2005), een muziekalbum van Rob Swift

Literatuur 
 War games (Philip K. Dick) (1959), een kort verhaal van Philip K. Dick
 War games (James Park Sloan) (1966), een roman van James Park Sloan
 War games (Michael Foreman) (1993), een kinderroman over de Eerste Wereldoorlog van Michael Foreman

Film en televisie 
 The War Game (1965), een Britse televisiefilm
 The War Games (1969), een Doctor Who-serie
 WarGames (1983), Amerikaanse speelfilm van John Badham en Martin Brest, met in de hoofdrol Matthew Broderick
 WarGames: The Dead Code (2008), de vervolgserie op de film uit 1983 op dvd
 Digimon Adventure: Our War Game! (2000), een tekenfilm
 War Game (2001), een korte tekenfilm die op de kinderroman uit 1993 van Michael Foreman is gebaseerd
 War Games: At the End of the Day (2010), een film van Cosimo Alemà